Knox College est le nom de plusieurs universités :
Knox College (États-Unis)
Knox College (Nouvelle-Zélande)
Knox College (Université de Toronto)